Ю́рий Васи́льевич Емелья́нов (род. 16 июня 1937, Москва, СССР) — советский и российский , ,  (1979). Является автором более 500 публикаций по вопросам политической истории, американистики, международной жизни, современной истории России и мировой истории, в том числе около двух десятков книг.

Биография 
Юрий Васильевич Емельянов родился и рос в Москве. С началом Великой Отечественной войны с семьёй был эвакуирован в Барнаул. После возвращения учился в средней специальной школе № 1, затем поступил в МГИМО, который успешно окончил в 1960 году.

Работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР, затем перешёл в Институт международного рабочего движения АН СССР, выделившийся в отдельную структуру из ИМЭМО в 1966 году, где и проработал до 1995 года.

Многие работы Ю. В. Емельянова были переведены на иностранные языки: английский, венгерский, китайский, испанский, немецкий, французский и др.

Библиография 
Юрий Васильевич Емельянов является автором более 500 публикаций по вопросам политической истории СССР.
 Емельянов Ю. В. 1939 до и после секретных протоколов. — , Военное издательство 1990. - 224с.
 Емельянов Ю. В. Рождение и гибель цивилизаций. — , 1999.
 Емельянов Ю. В. Сталин: На вершине власти. — , 2002.
 Емельянов Ю. В. Троцкий: мифы и личность. — , 2003.
 Емельянов Ю. В. Сталин: Путь к власти. — , 2003.
 Емельянов Ю. В. Хрущёв. Смутьян в Кремле. — , 2005.
 Емельянов Ю. В. Европа судит Россию. — : Вече, 2007. — 512 c. — ISBN 978-5-9533-1703-0.
 Емельянов Ю. В. Прибалтика. Почему они не любят Бронзового солдата? — : Издатель Быстров, 2007. — 624 c. — (Угрозы России). — ISBN 978-5-9764-0087-0.
 Емельянов Ю. В. США — Империя Зла. — : Эксмо, Яуза, 2008. — 672 c. — (Кровавая летопись военных преступлений). — ISBN 978-5-699-31587-1.
 Емельянов Ю. В. Сталин перед судом пигмеев. — , 2008.
 Емельянов Ю. В. Разгадка 1937 года. — : Вече, 2013. — 400 c. — (Историческое расследование). — ISBN 978-5-905820-28-1.
 Емельянов Ю. В. Смертельная схватка нацистских вождей. За кулисами Третьего рейха. — : Книжный мир, 2014. — 608 c. — ISBN 978-5-8041-0722-3.
 Емельянов Ю. В. Генералиссимус Сталин. — , 2015.
 Емельянов Ю. В. Разгадка 1937 года. Репрессии. Мифы и факты. — Москва: Вече, 2017. — 384 с. — ISBN 978-5-4444-5512-8.

Награды 
 2003 год — Лауреат Международной премии им. М. А. Шолохова в области литературы за дилогию о Сталине («Сталин: На вершине власти» и «Сталин: Путь к власти»).

Примечания

Ссылки 
 Юрий Емельянов
 Юрий Емельянов

Русские писатели XX века
Выпускники МГИМО
Сотрудники ИМЭМО
Сотрудники ИМРД АН СССР